CNCI, sigle composé de deux fois la lettre C, une fois la lettre N et une fois la lettre I, peut désigner :
 Centre national du cinéma et de l'image, un établissement public en Tunisie ;
 Centre national du concours de l'internat, un organisme chargé de l'organisation des concours de l'internat de médecine en France.